John Gilling – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico inglese
 Jonathan Gilling – cestista danese
 Rebecca Gilling – attrice australiana